Африканска конфедерация по волейбол (Confédération Africaine de Volleyball (CAVB)) е организация, която обединява волейболните федерации на страните от континента Африка и защитава техните интереси.

Централата на организацията се намира в Кайро, Египет. Създадена е през 1972 г.

Федерации

Външни препратки 
 Официална страница

Волейболни конфедерации
Спорт в Африка
Кайро